Miro Heiskanen (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur pour les Stars de Dallas dans la Ligue nationale de hockey.

Biographie

Carrière en club

L'HIFK 
Formé aux Blues Espoo, il commence sa carrière professionnelle en 2016-2017 avec le HIFK. Il est sélectionné en deuxième ronde, en  position, par le Salavat Ioulaïev Oufa au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2016. L'année suivante, il est sélectionné en première ronde, en  position, par les Stars de Dallas au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2017.

Stars de Dallas 
Le , il signe une extension de contrat de 8 ans et d'un montant de 67,6 millions de dollars.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || HIFK U16 || Jr. C SM-sarja Q || 6|| 4|| 5|| 9|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HIFK U16 || Jr. C SM-sarja || 22|| 4|| 9|| 13|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || HIFK U16 || Jr. C SM-sarja || 9|| 2|| 2|| 4|| 6|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || HIFK U18 || Jr. B SM-sarja || 35|| 7|| 13|| 20|| 8|| 12|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2015-2016 || HIFK U18 || Jr. B SM-sarja || 7|| 0|| 7|| 7|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || HIFK U20 || Jr. A SM-liiga || 30|| 3|| 11|| 14|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HIFK || Liiga || 37|| 5|| 5|| 10|| 4|| 8|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2017-2018 || HIFK || Liiga ||30||11||12||23||8||14||3||6||9||18
|-
| 2018-2019 || Stars de Dallas || LNH ||82 || 12 || 21 || 33 ||16|| 13 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2019-2020 || Stars de Dallas || LNH || 68 || 8 || 27 || 35 || 12 || 27 || 6 || 20 || 26 || 2
|-
| 2020-2021 || Stars de Dallas || LNH || 55 || 8 || 19 || 27 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Stars de Dallas || LNH || 70 || 5 || 31 || 36 || 24 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4
|-

| 275 || 33 || 98 || 131 || 64 || 47 || 9 || 24 || 33 || 8

Au niveau international 

| 2014-2015 || align="left"|International-Jr U16 || 11|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"| 
|-
| 2015-2016 || align="left"|Challenge mondiale de hockey moins de 17 ans || 5|| 0|| 4|| 4|| 2|| || align="left"| 
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 10|| 12|| 0|| +8|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -2|| align="left"|  place
|-
| 2016-2017 || align="left"|International-Jr U20 || 21|| 0|| 4|| 4|| 0|| +1|| align="left"|  
|- 
| 2018 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 0|| 2|| 2|| 0|| +1|| align="left"|  place
|-
| 2022 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 6|| 7|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels

LNH 
 2018-2019 :
 sélectionné dans l'équipe d'étoiles recrues
 participe au  Match des étoiles de la LNH

Références 

Naissance en juillet 1999
Naissance à Espoo
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage du Salavat Ioulaïev Oufa
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur des Stars de Dallas
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio